

Personen
 Alan Buchanan, Brits scheepsbouwkundige
 Bill Buchanan, een personage uit de televisieserie 24
 Colin Buchanan (1966), Schots acteur
 George Buchanan (1506-1582), Schots historicus, humanist en dichter
 Ian Buchanan (1957), Schots acteur
 James Buchanan (1791-1868), Amerikaans president
 James M. Buchanan (1919-2013), Amerikaans econoom
 Keisha Buchanan (1984), Brits zangeres
 Manley Buchanan (1949), Jamaicaans diskjockey
 Pat Buchanan (1938), Amerikaans politicus, publicist, journalist en columnist
 Shawn Buchanan (-), Canadees pokerspeler
 Tajon Buchanan (1999), Canadees voetballer
 Thomas Buchanan (1808-1841), Amerikaans gouverneur van Liberia

Schepen
 een zeiljacht ontworpen door Alan Buchanan
 Hr.Ms. Campbeltown (1919), eerder de USS Buchanan, een Amerikaanse torpedobootjager

Geografische locaties

Verenigde Staten
 Buchanan County (Iowa), een county in de Amerikaanse staat Iowa
 Buchanan County (Missouri), een county in de Amerikaanse staat Missouri
 Buchanan County (Virginia), een county in de Amerikaanse staat Virginia
 Buchanan Dam, een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Buchanan (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Buchanan (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Buchanan (New York)
 Buchanan (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Buchanan (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia

Elders
 Buchanan (Liberia), de hoofdplaats van de Liberiaanse county Grand Bassa
 Buchanan Street (metrostation), een metrostation in Glasgow
 Luchthaven Buchanan, een vliegveld in Liberia

Schotse achternaam